Иога́ннес — мужское имя древнееврейского происхождения.

Латинизированное имя Johannes образовано от греческой формы Ιωάννης (Ioannes) еврейского слова יוחנן (Jochanan) и означает «Я́хве(Иего́ва) (JHWH) милостив» / «Я́хве смилостивился».

Некоторые носители имени Иоганнес 
 Бобровский, Иоганнес
 Брамс, Иоганнес
 Иттен, Иоганнес
 Мильдбред, Иоганнес
 Урцидиль, Иоганнес
 Фальке, Иоганнес
 Хегар, Иоганнес

Имена еврейского происхождения
Мужские имена